Франси́ско Пале́нсия (; 28 апреля 1973 в Мехико) — мексиканский футболист, нападающий и полузащитник. Выступал в сборной Мексики. Один из лучших мексиканских футболистов второй половины 1990-х и 2000-х годов.

Биография 
Паленсия поступил в спортивную школу «Крус Асуля» в возрасте 13 лет, а на профессиональном уровне дебютировал в 21 год. По окончании сезона 1995/96 Паленсия был награждён премией лучшему новичку года в Примере Мексики. За 7 лет, проведённых в составе «цементников», Паленсия дважды выигрывал Кубок чемпионов КОНКАКАФ, становился чемпионом Мексики, а в 2001 году дошёл с командой «Синего креста» до финала Кубка Либертадорес. Франсиско своей игрой и преданностью клубу получил капитанскую повязку в «Крус Асуле».

После поражения в финале главного южноамериканского клубного соревнования Паленсия был отдан в аренду барселонскому клубу «Эспаньол», в котором провёл довольно успешный сезон. С 2003 по 2005 год Паленсия был одним из лидеров мексиканской «Гвадалахары», и помог ей дойти до полуфинала Кубка Либертадорес 2005, в котором забил пять голов. В сезоне 2005/06 он выступал за команду «Чивас США», созданную в Соединённых Штатах как раз в честь предыдущего клуба Франсиско. В дебютном для себя матче он отметился двумя забитыми голами в ворота соперников. В 2006 году он был выбран капитаном «Чивас США». Паленсия стал на тот момент самым высокооплачиваемым футболистом MLS (он получал 1,36 млн долларов в год). В январе 2007 года ветеран принял решение вернуться в Мексику, в клуб «УНАМ Пумас», где выступает по сей день. После этого последовало возвращение игрока в национальную сборную страны.

За сборную Мексики Паленсия дебютировал против сборной Боливии 8 июня 1996 года в игре товарищеского международного турнира, который проходил в североамериканском городе Даллас. В первой же игре за «ацтеков» Франсиско отметился забитым голом. Впоследствии Паленсия принимал участие во множестве международных турниров сборной: Олимпиаде в Атланте в том же 1996 году; он выиграл три Золотых Кубка КОНКАКАФ (в 1996, 1998, 2003 годах); стал победителем Кубка конфедераций в 1999 году (также играл на турнире 1997 года); принимал участие в трёх Кубках Америки (1997, 1999, 2004), причём в первых двух сборная Мексики занимала третье место; был участником двух чемпионатов мира (1998, 2002), на которых мексиканцы доходили до стадии 1/8 финала.

Достижения 
 Чемпион Мексики (2): 1997, 2009 (Клаусура)
 Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 1996/97
 Финалист Кубка Либертадорес: 2001
 Победитель Кубка конфедераций: 1999
 Чемпион Золотого кубка КОНКАКАФ (3): 1996, 1998, 2003

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Статистика
 Статья о Паленсии

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Эспаньол»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «УНАМ Пумас»
Тренеры ФК «Лобос БУАП»
Тренеры ФК «Масатлан»